Hans Egedes (parochie, Aalborg)
Hans Egedes (parochie, Kopenhagen)